„Целина́“ е съветска, а по-късно и руска космическа система за радиотехническо разузнаване и едноименна серия разузнавателни космически апарати, изстрелвани от 30 октомври 1967 г.

Системата е предназначена за засичане от космоса на предаване от наземни радиотехнически средства в широк честотен диапазон от електромагнитния спектър, позволяващо да се определят координатите на радиоизлъчващия обект, да се определи предназначението му, вид, характеристика и режим на работа. Освен това при радионаблюдението за предаваща апаратура от войсковите части позволявало да се открие подготовката към различни операции по променливия интензитет на обмена на информация.
 
Разработката на системата е на конструкторско бюро „Южное“.

Варианти 
Системата първо поколение се състояла от спътници за обзорно (Целина-O) и подробно (детайлно) – (Целина-Д) електронно разузнаване. Основните обекти за наблюдение са радиолокационните станции (радарите).
 
През 80-те години, на базата на „Целина-Д“ са създадени спътниците "Целина-Р„ за наблюдение на източници на радиоизлъчване.

В разработената през 70-те години система от второ поколение е съчетала обзорното и детайлно разузнаване в един апарат – “Целина-2". Проектирането и въвеждането в експлоатация на тази модификация е силно забавено от необходимостта за създаване на нова ракета-носител поради по-голямата маса на спътника (Зенит-2). Поради тази причина първите апарати от тази модификация са изстреляни с помощта на ракетата Протон-К.

Мисии 
По данни на Роскосмос в орбита са изведени 130 апарата от различните типове на серията „Целина“.

Външни препратки 

Изкуствени спътници на СССР